Slotte est le nom de famille des personnes suivantes, entre autres:

Alexander Slotte (1861–1927), professeur et auteur finlandais
Arvid Slotte (1887–1973), peintre finlandais,
Aslaug Slotte (1923–1997), écrivain finlandais
Birger Slotte (1900–1983), ingénieur en construction navale finlandais
Carl Johan Slotte (1827-1903), parlementaire finlandais
Carl-Johan Slotte (1933–2017), architecte finlandais
Carl Slotte (1878-1946), peintre décorateur finlandais
Karl Fredrik Slotte (1848–1914), physicien finlandais
Per-Håkan Slotte (né en 1942), architecte et homme politique finlandais
Roger Slotte (né en 1944), homme politique d'Åland
Tove Slotte (née en 1957), illustrateur et graphiste finlandais
Ulf-Erik Slotte (1931–2019), diplomate finlandais